Reto Stirnimann, né le  à Davos, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || HC Davos || LNB
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 1992-1993 || HC Davos || LNB
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || HC Davos || LNA
|| 14 || 4 || 0 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1994-1995 || HC Davos || LNA
|| 36 || 4 || 8 || 12 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1995-1996 || HC Davos || LNA
|| 35 || 7 || 11 || 18 || 4 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 1996-1997 || HC Davos || LNA
|| 42 || 6 || 13 || 19 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1997-1998 || HC Davos || LNA
|| 40 || 7 || 9 || 16 || 6 || 18 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 1998-1999 || HC Davos || LNA
|| 43 || 7 || 9 || 16 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1999-2000 || ZSC Lions || LNA
|| 38 || 2 || 10 || 12 || 10 || 15 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 2000-2001 || ZSC Lions || LNA
|| 38 || 8 || 13 || 21 || 10 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2001-2002 || ZSC Lions || LNA
|| 25 || 4 || 3 || 7 || 6 || 17 || 3 || 3 || 6 || 2 
|-
| 2002-2003 || ZSC Lions || LNA
|| 44 || 9 || 10 || 19 || 6 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2003-2004 || ZSC Lions || LNA
|| 47 || 9 || 11 || 20 || 10 || 13 || 0 || 4 || 4 || 6 
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
|| 27 || 4 || 5 || 9 || 4 || 15 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2005-2006 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 1 || 5 || 9 || 4 || 15 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2006-2007 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 1 || 0 || 1 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2007-2008 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 49 || 19 || 11 || 30 || 12 || 11 || 4 || 9 || 13 || 0 
|-
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 50 || 7 || 14 || 21 || 6 || 10 || 0 || 3 || 3 || 4 
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 50 || 1 || 14 || 15 || 8 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 47 || 1 || 2 || 3 || 14 || 17 || 0 || 2 || 2 || 4 

|705||101||151||252||148||177||15||36||51||34

Références 

Naissance en octobre 1974
Naissance à Davos
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Sportif grison
Défenseur de hockey sur glace